«Затравленная» () — фильм-драма Деборы Кампмейер.

Сюжет 
Фильм относит нас к южному захолустью США середины 1960-х годов. Провинциальный город Алабама. Здесь находится обшарпанная лачуга, бедность которой сильно бросается в глаза. В ней живёт ничем не примечательная семья — вечно пьяный папаша, в которого позже ударяет молния, строгая бабушка, хранящая дома ружье, и 12-летняя девочка Луэллен, которая без ума от Элвиса Пресли и его песни " Hound Dog".

Луэллен бегает по лесу, плавает в пруду, помогает бабушке, ловит змей… Она ходит босиком, в грязном платье и с немытыми волосами, ведь матери у нее нет.

И вот Элвис приезжает в её городок.

В ролях

Критика 
Этот проект был подвергнут жесткой критике в адрес Дакоты Фэннинг и её матери. Выражались призывы посадить её мать в тюрьму по статье о детской порнографии, так как она позволила тринадцатилетней дочери сняться в этих сценах самой, без дублёра.
Дакота говорит об этом так:

Это кино, это называется актерской игрой. Меня привлекло в этом фильме то, что моя героиня показывает людям, что можно преодолеть несчастье в жизни, оно не ограничит вас. У моего персонажа есть много талантов и интересов, и если с ней случилось что-то ужасное, это не значит, что у неё не может быть хорошей и даже замечательной жизни. Я хотела работать над этим фильмом, потому что думала, что он мог бы помочь человеку, с которым это случилось, мог бы помочь преодолеть бедственную ситуацию.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Фильмы-драмы США
Музыкальные фильмы США
Фильмы на английском языке